Die Communauté de communes Inter-Caux-Vexin ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-Maritimein der Regionen Normandie. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 64 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Buchy.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Portes Nord-Ouest de Rouen,
 Communauté de communes du Moulin d’Écalles und
 Communauté de communes du Plateau de Martinville.
Gleichzeitig schlossen sich vier Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Bosc d’Eawy dem Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

CauxVexin
Gegründet 2016